Muizz al-Din Kaykubad, sultà de Delhi.
 Kaykubad I, sultà de Rum.
 Kaykubad II, sultà de Rum.
 Kaykubad III també anomenat Ala al-Din Kaykubad III, sultà de Rum 1284-1285.
 Ala al-Din Kaykubad III''', sultà de Rum 1297-1303.